Rainha de Sabá - a Rainha de Sabá, chamada na tradição islâmica de Balkis ou Bilkis.
585 Bilkis - um asteróide
Geneshaft - no anime Geneshaft, é o nome de uma nave espacial
Gazella bilkis - uma espécie extinta de gazelas.

Desambiguação